Big Laurel ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Big Laurel (Kentucky), im Harlan County
 Big Laurel (Madison County, North Carolina)
 Big Laurel (Swain County, North Carolina)
 Big Laurel (Virginia), im Wise County